Greifzu ist der Familienname folgender Personen:

 August Greifzu (1873–1949), deutscher Architekt
 Paul Greifzu (1902–1952), deutscher Automobil- und Motorradrennfahrer